9 Story Media Group est une société de production de télévision canadienne spécialisée dans les programmes pour la jeunesse qui a été créée en 2002. 9 Story Media Group fait partie du groupe de médias Zelnick Media Capital.

9 Story Media Group est une société intégrée dont les activités vont de la production à la commercialisation des programmes en passant par la gestion des droits dérivés et l'édition vidéo. 9 Story Media Group est implantée à Toronto, Ontario.

Parmi les franchises actuelles de 9 Story Media Group, on peut citer Pouic explore le monde, Les Frères Kratt, Le Village de Dany, Peg + Chat, Arthur (à partie de la 16e saison à la suite de la récupération de ce dernier à Cinar et Cookie Jar Entertainment), Chat de Nature, Le bus scolaire magique monte encore, Tous en slip ! et Jacob Jacob.

Compléments

Filmographie 

 Pouic explore le monde
 Les Frères Kratt
 Le Village de Dany
 Peg + Chat
 Arthur
 Chat de Nature
 Le bus scolaire magique monte encore
 Tous en slip !
 Jacob Jacob.

Studio d'animation ayant son siège au Canada
Société de production de télévision ayant son siège au Canada
Entreprise ayant son siège à Toronto